Bean kan som auktorsförkortning betyda:

 Anthony R. Bean (född 1957, australisk botaniker)
 Barton Appler Bean (1860–1947, amerikansk iktyolog, bror till Tarleton Hoffman Bean)
 Tarleton Hoffman Bean (1846–1916, amerikansk iktyolog, bror till Barton Appler Bean)
 William Bean II (1787–1866, malakolog, det vill säga forskare kring blötdjur)
 William Jackson Bean (1863–1947, brittisk botaniker)

Robotskapade auktorsförkortningar